Домини́к Матте́о (; 28 апреля 1974, Дамфрис) — шотландский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Маттео начал карьеру в «Ливерпуле», за который он играл с 1992 по 2000 годы (с небольшим перерывом на аренду в «Сандерленде»).

В августе 2000 года он перешёл в «Лидс Юнайтед» и в следующем месяце дебютировал в новой команде в матче против «Милана» в рамках розыгрыша Лиги чемпионов. В кампании 2000/01 он был одним из лучших игроков «Лидса», дошедшего до полуфинала этого турнира. Болельщикам команды он запомнился прежде всего голом в ворота «Милана» на «Сан-Сиро» на первом групповом этапе (1:1).

Когда летом 2002 года Рио Фердинанд перешёл в «Манчестер Юнайтед», Маттео получил капитанскую повязку. По результатам сезона 2003/04 «Лидс» вылетел из Премьер-лиги, и в июле 2004 года Доминик подписал контракт на три года с «Блэкберн Роверс». В этой команде он дебютировал в матче против «Вест Бромвич Альбион» (1:1).

В январе 2007 года Маттео по свободному трансферу перешёл в «Сток Сити», на тот момент выступавший в чемпионате Футбольной лиги, подписав контракт до конца сезона. За это время он провёл 9 матчей и забил один гол. В предсезонных матчах летом 2007 года Доминик играл за «Сток Сити», хотя и не имел на тот момент контракта с клубом. 10 августа ему было предложено соглашение ещё на 12 месяцев. Он некоторое время был даже капитаном клуба, но играл редко, последний раз появившись на поле в футболке клуба в августе 2008 года. В 2009 году завершил карьеру игрока.

Международная карьера 
Маттео выступал за молодёжную и вторую сборные Англии, однако позднее решил выступать за сборную Шотландии, так как именно в Шотландии он родился. Всего он провёл 6 матчей за первую команду, дебютировав в матче против Австралии в ноябре 2000 года. Он завершил международную карьеру в 2004 году.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на Liverbird.ru
 Профиль и статистика игрока на LFCHistory.net
 
 
 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Сток Сити»
Тренерский штаб ФК «Лидс Юнайтед»